Peter Kuhlmann ist der Name folgender Personen:

*Peter Kuhlmann (Musikproduzent) (1960–2012), deutscher Musiker
Peter Kuhlmann (Altphilologe) (* 1965), deutscher Altphilologe